Hradsko může být název těchto sídel nebo území:

Sídla
 Hradsko (Mšeno), část města Mšeno v okrese Mělník
 Hradsko (Jablonec nad Jizerou), část obce Jablonec nad Jizerou v okrese Semily
 Hradsko (hradiště), pravěké a slovanské sídliště v katastru obce Hradsko v okrese Mělník
Území
 Hradsko – zastaralý český název rakouské spolkové země Burgenland

Podobné názvy 
 Královéhradecko
 Novohradsko
 Sedmihradsko
 Hradská soustava
 Hradský
 Hradiště
 Hradisko